Болеслав — мужское имя славянского происхождения.

Известные по имени 
 
 
 
 
 
 Болеслав Забытый — легендарный польский князь из династии Пястов, который якобы правил в 1034—1038 годах.
 Болеслав Куявский (1159—1195) — князь Куявский.
 Болеслав Набожный (1224/1227—1279) — князь Уйсьце и Накло, князь Позани, князь Гнезно, князь Калиша, князь-регент Мазовии, князь Иноврацлава.
 Болеслав Олесницкий (1293/1296—1320/1321) — князь глоговско-жаганьский и великопольский, князь олесницкий, намысловский, гнезненский и калишский.

География 
 Болеслав — гмина в Олькушском повяте Малопольского воеводства Польши.
 Болеслав — гмина в Домбровском повяте Малопольского воеводства Польши.

Корабль 
 Болеслав — парусный линейный корабль русского флота, спущен на воду в 1783 году.

См. также 
 Брандис-над-Лабем-Стара-Болеслав
 Млада-Болеслав (значения)